Иван Александрович Бенкендорф (; 1882—1919) — российский дипломат, барон из прибалтийских немцев.

Второй секретарь российского посольства в Берлине до революции. Жена с 1911 года — Мария Закревская-Бенкендорф (Будберг).

Жили в замке Йендель, который барон построил в 1915 году в Эстляндии (входившей в состав Российской империи).

Убит крестьянами в 1919 году в Эстонии во время революции.

Семья 
 Сын — Павел Иванович Бенкендорф (11 сентября 1913, Янеда — 24 декабря 1996), по образованию агроном. 
 Дочь — Татьяна Ивановна Бенкендорф (15 января 1915, Петроград — 5 декабря 2004), в замужестве Александер, её дочь — бизнесвумен Хелен Александер.

Примечания 

Дипломаты Российской империи
Иван